Актион может означать:

 Актион или Акциум — мыс в Греции.
 Актион (Этолия и Акарнания) — село в Греции.
 Актион-Воница — община в Греции.
  — база передового развёртывания.
  — подводный туннель под проливом Превеза.
   — аэропорт.
  — маяк.
 Крепость Актиона () — небольшая крепость, построенная в 1807—1810 гг., с 1993 года — археологический памятник.
 Актион (канонерская лодка) — канонерская лодка, в составе Военно-морских сил Греции в 1881—1919 гг.
  — вспомогательный крейсер, бывший германский минный заградитель, в составе Военно-морских сил Греции в 1919—1923 гг.
  — минный заградитель, бывший  LSM-301, в составе Военно-морских сил Греции в 1953—2001 гг.
 Актион-МЦФЭР — медиагруппа, издающая деловую прессу.
 SsangYong Actyon — компактный кроссовер и пикап южнокорейской компании SsangYong.
 Action — жанр компьютерных игр.
 Die Aktion — немецкий литературный журнал, издававшийся в 1911—1932 гг.
  — японская корпорация, производитель и арендодатель строительной техники.

См. также 
 Актий
 Акцийские игры
 Последняя война Римской республики
 Сражение при Акциуме